Le 3. Liga 2012-2013 est la cinquième édition de la 3. Liga, la troisième division du football allemand. Elle oppose vingt clubs professionnels, à savoir les deux clubs relégués directement de 2. Bundesliga (FC Hansa Rostock et Alemannia Aix-la-Chapelle), le club ayant perdu le barrage de relégation de 2. Bundesliga 2011-2012 (Karlsruher SC), les équipes classées de la quatrième à la dix-septième place en 3. Liga 2011-2012 et les trois promus de Regionalliga 2011-2012 (SV Stuttgarter Kickers, Borussia Dortmund II et Hallescher FC).

La compétition se déroule du  au  en trente-huit journées, toutes les équipes se rencontrant deux fois lors d'un match aller et d'un match retour. Le vainqueur ainsi que le deuxième du classement final sont directement promus en 2. Bundesliga 2013-2014. Le troisième dispute un barrage de promotion contre le seizième de 2. Bundesliga en une confrontation aller-retour, qui qualifie le vainqueur pour la saison 2013-2014 de 2. Bundesliga. Les trois derniers sont relégués en Regionalliga.

Le Karlsruher SC remporte le championnat et réussit une remontée immédiate en 2. Bundesliga. Le DSC Arminia Bielefeld termine deuxième et est également promu. Le VfL Osnabrück, troisième, s'incline face au SG Dynamo Dresde, seizième de 2. Bundesliga, en barrage de promotion. Le SV Babelsberg 03 et l'Alemannia Aix-la-Chapelle sont relégués sportivement en Regionalliga, tout comme les Kickers Offenbach, qui se sont pourtant maintenus sportivement, mais n'ont pas obtenu leur licence auprès du DFB, la fédération allemande de football, et se voient rétrogradés à la place du , le SV Darmstadt 98.

Participants

Compétition

Règlement 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

Pour départager les égalités, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués, puis des confrontations directes et enfin si la qualification ou la relégation est en jeu, les deux équipes jouent une rencontre d'appui sur terrain neutre.

Classement

Barrage 
À la fin de la saison, le  de 2. Bundesliga affronte la troisième meilleure équipe du classement pour une double confrontation aller/retour. Le vainqueur est promu en 2. Bundesliga et le perdant est relégué en 3. Liga.

Statistiques

Meilleurs buteurs

Voir aussi

Liens internes 
 Championnat d'Allemagne de football D3

Liens externes 
  Site de la Fédération allemande de football
  Site de la 3. Liga

Notes et références 
Notes

Références

2012-2013
Football M3
Allemagne M3
Championnat M3